La fase final de la Copa del Món de Rugbi 2015 va començar el 17 d'octubre amb els quarts de final i va concloure el 31 d'octubre amb la final a l'estadi de Twickenham a Londres amb tots els partits jugats en el transcurs de tres caps de setmana consecutius.

Equips Classificats 
Austràlia invicte va acabar en primer lloc en el Grup A, amb País de Gal·les en el segon lloc. En el Grup B, Sud-àfrica va acabar dalt tot i perdre el seu primer partit contra el Japó, per davant d'Escòcia en segon lloc. Nova Zelanda, també invicte, fou la guanyadora del Grup C, amb l'Argentina en segona posició. En el grup D Irlanda fou primera i França en segona.

Quadre de competició

Sud-àfrica Gal·les

Nova Zelanda vs França 

Notes:
 Màxima diferència en un partit de la fase final d'una Copa del Món de Rugbi.
 Els nou assaigs de Nova Zelanda suposen un rècord en una fase final d'una Copa del Món de Rugbi.
 Amb el Hat-trick, Julian Savea iguala Jonah Lomu i Bryan Habana en el rècord d'assaigs en un mundial amb 8.

Irlanda vs Argentina 

Notes:
 Primera victòria de l'Argentina sobre Irlanda des de la Copa del Món de Rugbi de 2007.
 Victòria argentina sobre Irlanda amb una major diferència de punts.

Austràlia vs Escòcia 

Notes:
 Matt Giteau i Stephen Moore es convertiren en el seté i vuité jugador en arribar a les 100 caps.
 Màxima puntuació escocesa sobre Austràlia.
 Després del partit, la World Rugby va emetre un comunicat sobre la polèmica decisió de l'àrbitre Craig Joubert d'atorgar un cop de càstig Austràlia. L'informe va concloure que, si bé Joubert no podria haver consultat els àrbitres de TV seguint la reglamentació vigent, la seva decisió era errònia, com es va poder veure a la repetició per TV on es veia que Nick Phipps d'Austràlia havia jugat la pilota abans que Jon Welsh la rebés. La decisió correcta hauria d'haver estat una melé amb introducció per a Austràlia per l'original knock -on.

Semifinals 
Primera vegada, que cap equip de l'hemisferi nord arriba a les semifinals, convertint-les en un mini The Rugby Championship.

Sud-àfrica Nova Zelanda 

Notes:
 Nova Zelanda en classificar-se per quatre finals de la Copa del Món de Rugbi: 1987, 1995, 2011 i 2015.

Argentina vs Austràlia 

Notes:
 Michael Hooper, després de 3 anys i 140 dies des del seu debut, es va convertir en el jugador més ràpid en aconseguir 50 caps, superant el rècord d'Austràlia.
 James Slipper became Australia's most capped prop, surpassing both Ben Alexander's and Benn Robinson's record of 72 caps.
 Nova Zelanda en classificar-se per quatre finals de la Copa del Món de Rugbi: 1991, 1999, 2003 i 2015.

3r i 4t lloc: Sud-àfrica Argentina 

Notes:
 Pat Lambie aconsegueix 50 caps per a Sud-àfrica

Detalls de la final 

Notes:
 Nova Zelanda és la primera tricampiona, i la primera a guanyar la copa dues edicions consecutives.
 Els 51 punts de la final la converteixen amb la final amb més puntuació.
 Ben Smith és el primer jugador a rebre una targeta groga en una final de la Copa del Món de Rugbi
 Els kiwis Sonny Bill Williams, Jerome Kaino i Sam Whitelock van aconseguir el record de jugar 14 partits de copa del món amb victòria.
 Els següents jugadors es van entrar en el selecte club dels que tenen dues copes del món en el seu palmarès: Dan Carter, Ben Franks, Owen Franks, Jerome Kaino, Richie McCaw (totes dues com a capità), Keven Mealamu, Ma'a Nonu, Kieran Read, Conrad Smith, Victor Vito, Sam Whitelock, Sonny Bill Williams, i Tony Woodcock.

Referències